

Astronomia
 23198 Norvell – asteroide della fascia principale

Persone
 John Norvell (1789-1850) – editore e politico statunitense
 Oliver Norvell Hardy (1892-1957) – attore e comico statunitense
 Zach Norvell (1997) – cestista statunitense